Höing ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Höing (* 1955), deutscher Olympiasieger im Rudern
 Franz-Josef Höing (* 1965), deutscher Raum- und Stadtplaner sowie Hochschullehrer 
 Jens Höing (* 1987), deutscher Rennfahrer
 Karl Höing (* 1957), deutscher Textildesigner und Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart